S 118 oder Š-118 steht für:

 Letov Š-118, ein Flugzeug
 USATC-Klasse S 118, Kriegslokomotiven des United States Army Transportation Corps

Abkürzung